Haldin ist der Familienname folgender Personen: 

 Mats Haldin (* 1975), finnischer Orientierungsläufer
 Misan Haldin (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Roli-Ann Haldin (* 1984), deutsche Basketballnationalspielerin